Die Epstein Becker & Green Los Angeles Open 2007 fanden vom 20. bis 24. Juni 2007 in Los Angeles, Kalifornien, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 23.100 US-Dollar.

Das Finale gewann die topgesetzte Natalie Grainger gegen die an Position drei gesetzte Raneem El Weleily mit 4:9, 9:7, 4:9, 9:7 und 9:4 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2006/07
Squashturnier in Los Angeles